Olympic – półwysep w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton
 Olympic – pasmo górskie w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, na półwyspie Olympic
 Olympic – park narodowy w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, na półwyspie Olympic
 Olympic – typ trzech statków pasażerskich
 RMS „Olympic” – statek pasażerski typu Olympic
 Olympic – stacja kolejowa w Hongkongu
 Olympic Air – greckie linie lotnicze